Este artigo documenta os impactos da pandemia de COVID-19 de 2020 no Estado de Goa da República da Índia e pode não incluir todas as principais respostas e medidas contemporâneas.

O primeiro caso relacionado à pandemia de COVID-19 foi confirmado em Goa em 25 de março de 2020.

Cronologia

Primeira vaga 

 O ministro-chefe de Goa anunciou em 23 de março que lojas que vendem mercadorias essenciais como mantimentos, leite, legumes e carne seriam abertas diariamente das 6h às 11h.
 Em 24 de março de 2020, o governo de Goa anunciou um confinamento obrigatório até 31 de março de 2020, em que até os supermercados seriam fechados.
 Mais tarde, no dia 24, o primeiro-ministro da Índia anunciou um bloqueio em todo o país até 14 de abril de 2020.
 Os três primeiros casos positivos foram detetados em Goa a 25 de março de 2020. Três pacientes do sexo masculino que tinham idades de 25, 29 e 55 anos e tinham viajado de Espanha, Austrália e EUA, respetivamente.
 Em 26 de março de 2020, o Ministro-Chefe anunciou que as lojas que vendem leite, legumes e peixe poderiam abrir a partir do dia seguinte.
 O governo do estado requisitou dois batalhões de polícia em 28 de março para ajudar a reforçar o bloqueio.
 Mais 2 casos positivos foram anunciados a 29 de março de 2020. Uma pessoa havia regressado das Bahamas, enquanto que a outra tinha estado em contacto com um dos três primeiros casos positivos. Ambos eram residentes de Goa e já estavam em quarentena.
 Em 3 de abril, o sexto caso de Goa foi anunciado. A pessoa tinha um histórico de viagens para Moçambique.
 O sétimo caso de Goa foi detetado em 4 de abril. O paciente tinha um histórico de viagens ao exterior.
 Todas as sete pessoas infetadas em Goa foram dadas como recuperadas e o estado declarado como livre da COVID-19 pelo Ministro Chefe.

Segunda vaga 

 O governo permitiu a entrada de meios de transporte como comboios, autocarros e carros em Goa a partir de 12 de maio, o que levou a um enorme fluxo de pessoas de outros estados. Isso conduziu a um novo surto em Goa que começou a 14 de maio, registando um crescimento de 39 casos novos em 6 dias até 19 de maio.

Ver também 
 Pandemia de COVID-19 na Índia

2020 na Índia
Pandemia de COVID-19 na Índia
Goa